Csehország
 Ochoz, település a Prostějovi járásban
 Ochoz, Nasavrky településrésze a Chrudimi járásban
 Ochoz u Brna, település a Brno-vidéki járásban
 Ochoz u Tišnova, település a Brno-vidéki járásban
 Ochoz u Zbonína, Varvažov településrésze a Píseki járásban